

AI 
 Artificial Inteligency ou Inteligência artificial 
 Anistia Internacional ou Amnistia Internacional ou Amnesty International — organização de direitos humanos
 Arquitetura de informação ou Information architecture
 Anguilla (código ISO 3166-1)
 Appenzell Interior — cantão suíço
 A.I. - Inteligência Artificial — filme realizado por Steven Spielberg
 Atos Institucionais — decretos emitidos pelos governos militares no Brasi

Ai 
 Ai (Bíblia) — cidade conquistada pelo líder israelita Josué
 Ai — espécie de Folivora (bicho-preguiça Bradypus)
 Ai — interjeição, geralmente a expressar dor
 Ai (cantora)

História 
 Aí (faraó) — faraó da XVIII dinastia egípcia
 Ay (Marne) — comuna francesa do departamento de Marne

Desambiguações de siglas
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos